Petrowske (ukrainisch Петровське) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

 Petrowske, Stadt in der Oblast Luhansk, Stadtkreis von Krasnyj Lutsch
 Petrowske (Meschowa), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Meschowa
 Petrowske (Tschernihiwka), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Tschernihiwka
 Petrowske (Boryspil), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Boryspil
 Petrowske (Scharhorod), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Scharhorod

Siehe auch: Petrowskoje (Begriffsklärung)